

Населені пункти та їхні частини
 Познань — місто на правах повіту в Великопольському воєводстві
 Познань — село в гміні Серокомля Луківського повіту Люблінського воєводства
 Познань — частина села Ґура в гміні Медзьна Пщинського повіту Сілезького воєводства

Примітки